es un futbolista japonés que se desempeña como defensa.

Trayectoria

Clubes

Estadística de carrera

J. League

Referencias 

Personas de la prefectura de Kioto
Futbolistas de Japón
Futbolistas del Vissel Kobe
Futbolistas del Omiya Ardija
Nacidos en Kōbe